

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Połać – część wsi Zaburze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Połać – część wsi Mniszków w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Połać – część wsi Podlipie w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław
 Połać – część wsi Wola Żelichowska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów
 Połać – część wsi Borek w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Połać – część wsi Piątkowa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Połać – część wsi Koliszowy w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Połać – część wsi Lubienia w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Połać – część wsi Czarzyzna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowski, w gminie Łubnice